Багдад:

 Багдад — город, столица Ирака
 Багдад — аэропорт в городе Багдаде
 Багдад — вилайет Османской империи
 Багдад — мухафаза в Ираке
 Багдад — посёлок в Узбекистане
 «Багдад» — фильм 1949 года, режиссёр Чарльз Лэмонт
 Багдад — статистически обособленная местность, расположенная в округе Санта-Роза (штат Флорида, США).
 «Багдад» — советский и узбекский футбольный клуб из Багдада.
 Багдад (крепость) — бывшая крепость в Кутаисской губернии, на реке Хани-цхали.
 Багдад (монета) — старинная серебряная турецкая монета.
 (7079) Багдад — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Багдади
 Кафе «Багдад»